Алессандро Феи (; род. 29 ноября 1978, Саронно, Италия) ― итальянский волейболист, игрок итальянской сборной по волейболу и итальянского клуба Мачерата, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр, Чемпион мира 1998, Чемпион Европы (2003, 2005), серебряный призёр Чемпионата Европы 2001, призёр Мировой лиги (золото в 1999 и 2000, серебро в 2001, 2004, бронза в 2003), победитель Лиги чемпионов ЕКВ, трёхкратный чемпион Кубка Европейской конфедерации волейбола, чемпион Кубка Европейской конфедерации волейбола, четырёхкратный чемпион Италии.

В 2005 году участвовал в Итальянской звёздной лиге. В составе команды Сислей Тревизо Фэи выиграл в Лига Чемпионов ЕКВ 2005-06 и был удостоен награды «Самый ценный игрок» и «Лучший подающий».

Спортивные достижения

Клубы

Лига чемпионов ЕКВ 
  2005/2006 ― в составе клуба Сислей Тревизо
  2014/2015 ― в составе клуба Мачерата

Кубок ЕКВ 
  2000/2001 ― в составе клуба Мачерата
  2002/2003 ― в составе клуба Сислей Тревизо
  2010/2011 ― в составе клуба Сислей Тревизо

Кубок вызова ЕКВ 
  2012/2013 ― в составе клуба Копра Элиор Пьяченца

Национальные чемпионаты 
 2000/2001  Итальянский кубок ― в составе клуба Мачерата
 2001/2002  Итальянский суперкубок ― в составе клуба Сислей Тревизо
 2002/2003  Итальянский чемпионат ― в составе клуба Сислей Тревизо
 2003/2004  Итальянский суперкубок ― в составе клуба Сислей Тревизо
 2003/2004  Итальянский чемпионат ― в составе клуба Сислей Тревизо
 2003/2004  Итальянский кубок ― в составе клуба Сислей Тревизо
 2004/2005  Итальянский суперкубок ― в составе клуба Сислей Тревизо
 2004/2005  Итальянский кубок ― в составе клуба Сислей Тревизо
 2004/2005  Итальянский чемпионат ― в составе клуба Сислей Тревизо
 2005/2006  Итальянский суперкубок ― в составе клуба Сислей Тревизо
 2006/2007  Итальянский кубок ― в составе клуба Сислей Тревизо
 2006/2007  Итальянский чемпионат ― в составе клуба Сислей Тревизо
 2007/2008  Итальянский суперкубок ― в составе клуба Сислей Тревизо

Сборная Италии 
 1998  Чемпионат мира по волейболу среди мужчин 1998
 1999  Мировая лига 1999
 2000  Мировая лига 2000
 2000  Олимпийские игры
 2001  Мировая лига 2001
 2001  Чемпионат Европы
 2003  Чемпионат Европы
 2003  Мировая лига 2003
 2004  Мировая лига 2004
 2004  Олимпийские игры
 2005  Чемпионат Европы
 2005  Всемирный Кубок чемпионов
 2012  Олимпийские игры

Индивидуальные достижения 
 2005 Всемирный Кубок чемпионов ― Лучший напающий
 2006 Лига Чемпионов ЕКВ ― лучший подающий
 2006 Лига Чемпионов ЕКВ ― самый ценный игрок

Государственные награды 
 2000  Кавалер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой»
 2004  Офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой»

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФИВБ
 Профиль на сайте LegaVolley

Родившиеся в 1978 году
Волейболисты Италии
Википедия:Биографии современников
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по волейболу
Чемпионы Европы по волейболу
Игроки ВК «Тревизо»
Игроки ВК «Пьяченца»
Игроки ВК «Кучине-Лубе»
Игроки ВК «Латина»